Юрий Иванкович (Гюрги Иванковиц) — новгородский посадник в 1215—1216 гг.

Посадничество 
Точно неизвестно, когда Юрий Иванкович стал Новгородским посадником, но в летописи отмечается, что он будучи посадником вместе с тысяцким Якуном принимал участие в посольстве к князю Ярославу Всеволодовичу в 1215 г. для того, чтобы пригласить его на Новгородское княжение. Вскоре из-за разногласий между новгородцами и князем Ярославом Всеволодовичем (переехавший в Торжок) началась война. После того, как в Новгороде начался голод и эпидемия, было послано новгородское посольство к князю в Торжок. Князь Ярослав арестовал посольство, в составе которого были Юрий Иванкович и Степан Твердиславич. 

В следующем 1216 году Юрий Иванкович теряет посадничество в пользу Твердислава Михалковича после того, как Новгородским князем становится Мстислав Удалой.

В 1217 г. князь Мстислав Удалой уехав из Новгорода в Киев забрал с собой Юрия Иванковича, а ещё с ним Сбыслава Степанича и Олексу Путиловича.

На берестяных грамотах 
На Неревском раскопе в Новгороде были найдены берестяные грамоты под № 165, 222, 225, 239. Все они принадлежат посаднику Юрию Иванковичу. Если в грамоте № 239 осталась лишь адресная формула: «От Жадка и от Степана к Гюргю», то у остальных имеются существенные тексты. В № 165 идёт речь о торговых делах, в № 222 решаются денежные вопросы административным лицом Гюргой, а № 225 относится к грамотам об имущественных делах.

Семья 
 Захария
 Иванко Захарьинич
 Юрий Иванкович

Примечания

Литература 
 «Акты Археографической Экспедиции», т. I, № 8, стр. 4.
 «Никоновская летопись», часть II, , 1795 г., стр. 319, 335. 
 «Первая Новгородская летопись», , 1781 г., стр.87, 88. 
 «Полное собрание русских летописей», том III, X. 
 «Продолжение Древней Российской Вивлиофики», ч. II, СПб., 1786 г., стр. 457—462. 
 Карамзин Н. М., «История государства Российского», издательство Эйнерлинга, СПб., 1843 г., т. III, стр. 91, пр., 161, 174, 208. 
 Калайдович К. Ф., «Исторический и хронологический опыт о посадниках новгородских», М., 1821 г., стр. 120—126. 
 Прозоровский Д. И., «Новые разыскания о новгородских посадниках» («Вестник Археологии и Истории», вып. IX, СПб., 1892 г., стр. 113, 129). 
 Рожков Н. А., «Политические партии в Великом Новгороде, XII—XV вв.» («Журн. Мин. Народного Просвещения», 1907 г., апрель, стр. 261). 
 Татищев В. Н., «История Российская с самых древнейших времен», т. III, стр. 384. 
 Янин В. Л., Зализняк А. А. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984—1989 гг.). — М.: Наука, 1993. (Т. IX). — 352 с.
 Янин В. Л. Новгородские посадники. — М.: Языки славянских культур, 2003. — 512 с.

Ссылки 
 Древнерусские берестяные грамоты

Новгородские посадники